Osoby o tym nazwisku:
 Theresa Saldana – amerykańska aktorka filmowa i autorka
 Zoe Saldana – amerykańska aktorka